

Patronyme 
 Claude Caussanel (1933-1999) est un entomologiste français. 
 Georges Caussanel (1924-1958) est un résistant français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme